Ligny peut faire référence à :

Toponymie 
 
En Belgique
 Ligny, section de la commune belge de Sombreffe, dans la province de Namur ;
En France par différentes communes françaises :
Ligny-en-Barrois, dans la Meuse ;
Ligny-en-Brionnais, en Saône-et-Loire ;
Ligny-en-Cambrésis (anciennement Ligny-Haucourt), dans le Nord ;
Ligny-le-Ribault, dans le Loiret ;
Ligny-le-Châtel, dans l'Yonne ;
Ligny-lès-Aire, dans le Pas-de-Calais ;
Ligny-Saint-Flochel, dans le Pas-de-Calais ;
Ligny-sur-Canche, dans le Pas-de-Calais ;
Ligny-Thilloy, dans le Pas-de-Calais ;
Beaucamps-Ligny, dans le Nord.

Patronyme

 Charles Ligny (1819-1889), peintre belge ;
 Jean-Marc Ligny (1956-), écrivain français de science-fiction et fantastique ;
 Valentine Ligny (1906-2022), supercentenaire française.

Autres 

Liste des comtes de Ligny
Bataille de Ligny

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France